

Esportes coletivos 
 Futebol — regrado pela FIFA, e também referido como "futebol de campo" e em inglês como football association
 Futebol de salão — regrado pela FIFA, praticado em quadras esportivas e disputado por equipes de cinco jogadores
 Futebol de areia — regrado pela FIFA e originado do futebol de campo, mas praticado nas areias
 Futebol independente da FIFA — regrado por outras organizações diferentes da FIFA
 Futebol americano — originado do rúgbi, e referido em inglês como gridiron
Futebol canadense — variante do futebol americano com regras levemente diferenciadas jogado principalmente no Canadá
 Futebol australiano — largamente praticado na Austrália, e referido em inglês como Aussie Rules
 Futebol gaélico — também referido como "futebol irlandês"
Futebol de regras internacionais — mistura entre o futebol australiano e irlandês, criado para facilitar jogos internacionais entre essas duas categorias
 Futebol de pântano — originado na Finlândia como variação do futebol tradicional
 Futebol de saco — originado no Brasil
 Futebol society — disputado por equipes de sete jogadores, e também referido como "futebol 7", "futebol soçaite", "fut7" e "futebol de sete"
 Futebol paralímpico — disputado por jogadores com deficiência com duas versões
 Futebol de cinco — paradesporto praticado por esportistas deficientes visuais 
 Futebol de sete — paradesporto praticado por esportistas com paralisia cerebral
 Futebol em cadeira motorizada — paradesporto disputado por equipes de quatro jogadores
 Futebol freestyle — variação valorizadora da perfórmance em manobras
 Futebol de várzea — variação do futebol de campo praticada de forma amadora e organizada
 Futebol de rua — variação recreativa do futebol de campo
 Futsal FIFUSA — variação do futebol de salão regrado pela FIFUSA
 Râguebi — antigamente chamado de Rugby Football. Variante do futebol que usa as mãos e permite o contato.

Outros 
 Futebol Total — filme documentários brasileiro
 Futebol total — tática do futebol de campo
 Futebol gridiron — conjunto de esportes coletivos com bola assemelhados pelo campo em formato de grelha
 Futebol escolar — jogo tradicional medieval britânico
 Futebol de pino — jogo originado do futebol de campo
 Futebol de mesa — jogo originado do futebol de campo com manipulação de bonecos em uma mesa
 Futebol de botão — jogo originado do futebol de campo com manipulação de botões por paletas
 Futebol robótico — disputa em que se aplica conhecimentos de Robótica e Inteligência Artificial
 Futebol Robótico Médio
 Futebol Robótico Junior
 Futebol Robótico Pequeno
 RoboCup
 RoboCup Junior

Desambiguações de esportes